Полтавская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Полтавская волость (Амурский уезд) — в составе Амурского уезда
 Полтавская волость (Петропавловский уезд) — в составе Акмолинской области
 Полтавская волость (Полтавский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Полтавская волость (Херсонский уезд) — в составе Херсонской губернии